Иероним () — отец Эвмена из Кардии.

В античной историографии зафиксированы несколько версий о социальном статусе Иеронима. Из сообщений Клавдия Элиана и Дурида Самосского, по замечанию В. Б. Михайлова, возможно, исходивших из одного общего источника, следует, что отец Эвмена происходил из простонародья. Дурид назвал Иеронима бедным извозчиком. В этой связи К. Шефер отметил, что если признавать эти сведения за соответствующие действительности, то он должен был обладать собственным немалым делом в этой сфере, в противном случае не смог бы и дать сыну хорошего образования. Согласно Элиану, Иероним — бедный флейтист, игравший на похоронах. По мнению В. Б. Михайлова, эта версия могла появиться на свет после смерти Эвмена в целях его очернения.

Из труда Корнелия Непота следует, что род Иеронима был «почтеннейшим» в родном полисе. Плутарх склонялся к тому, что Иероним был «гостеприимцем» македонского царя Филиппа II. По мнению В. Б. Михайлова, отметившего влияние на сведения и Непота, и Плутарха Иеронима из Кардии, существует их взаимодополняемость. По всей видимости, отец Эвмена действительно обладал немалым влиянием в Кардии и смог завязать тесные отношения с Филиппом.

Литература 
Первичные источники
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Эвмен (1)
 Клавдий Элиан. Пёстрые рассказы (XII.43)
 Корнелий Непот. О знаменитых людях. XVIII. Эвмен (1)

Исследования
 Михайлов В. Б. Начало политической деятельности Эвмена из Кардии // Гуманитарные и юридические исследования. 2021. С. 62.
 Schäfer C. Eumenes von Kardia und der Kampf um die Macht im Alexanderreich. — Frankfurt am Main, 2002. S. 39.

Персоналии IV века до н. э.